Le Qatar International 1996 est l'édition 1996 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 12 au . Le tableau est constitué de 32 joueurs dont 8 têtes de série et une wild-card Saoud Al Sulaiti.

le champion du monde Jansher Khan  remporte son cinquième Qatar Classic consécutif en battant Rodney Eyles en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

Liens externes 

Masculin 1996
Squash en 1996
Sport au Qatar en 1996
Sport en octobre 1996